Toc, toc (Knock) – racconto breve di fantascienza di Fredric Brown del 1948
 Toc toc – album di Gianni Bella del 1978
 Toc toc/Basta – singolo di Gianni Bella del 1978
Toc Toc – film del 2017 diretto da Vicente Villanueva